Alexander Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Alexander Pond (Alabama), im Butler County
 Alexander Pond (Connecticut), im Middlesex County
 Alexander Pond (New York), im Lewis County